Plaats in Indonesië
 Serangan (Denpasar Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Denpasar in de provincie Bali
 Serangan (Bonang), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Serangan (Mlarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java